Проблема молдавской идентичности — это вопрос идентификации молдаван как отдельной нации или этнической группы румын. Отдельной проблемой можно считать языковой вопрос, то есть считать молдавский язык диалектом румынского или отдельным языком.

Опросы 

Согласно опросу 2002 года, который проводил Пол Колсто, процент относивших себя к румынам в Молдавии был очень низким: лишь 12 из 762 людей идентифицировали себя как румыны (Группа не брала интервью у жителей Приднестровья). На вопрос, отличаются ли молдаване от румын, 26 % ответили «очень разные», 55 % «несколько различаются», и только 5 % не видели никакой разницы. Остальные колебались. В то же время, 53,5 % не отмечали никакой разницы между молдавским и румынским языками, 33,3 % назвали их несколько разными, 5 % не увидело разницы. Было установлено, что в межвоенный период много румын ассимилировалось среди молдавского населения. Опрос 2009 года, проводившийся IMAS-Inc Chisinau, был проведён с целью узнать оценку населения касаемо схожести румын и молдаван по шкале от 1 (Абсолютно идентичны) до 5 (Абсолютно разные). 26 % утверждало, что румыны и молдаване абсолютно одинаковы или очень схожи, а 47 % — что абсолютно разные. При опросе значительную роль имел возраст, место проживания и уровень образования опрошенных (молодёжь, городские жители и люди с высшим образованием значительно чаще не видели разницы).

Языковой вопрос 

До 2013 года государственный язык в Молдавии идентифицировался как молдавский, хотя декларация о независимости Молдавии с самого начала установила его как румынский. В школьной программе 2012-23 годов выделены такие предметы как "Limba și literatura română" (Румынский язык и литература) и «Istoria românilor și universală» (Всеобщая история и история Румынии). 

В 2013 году Конституционный суд Молдавии постановил, что Декларация независимости имеет приоритет над установленной Конституцией и установил в качестве государственного языка румынский. Преобладает мнение, что молдавский язык является диалектом румынского с несущественными региональными различиями.

Чтобы избежать языковых конфликтов, в Молдавии используется термин «limba de stat» (государственный язык).

История 

Молдавия продолжительное время была зависимой территорией в политическом плане: сначала она была под протекторатом Галицко-Волынского княжества — позже стала независимым государством, которое со временем стало административной единицей в составе Османской империи. Ещё позднее Молдавия попала под политический контроль Российской империи.

В целом, Молдавия была частью Румынского государства лишь 22 года (1918–1940).

Путешественники, посещавшие Молдавию в XVI веке, упоминали, что её жители называли себя румынами. Вероятно, слово "румыны" в регионе стали употреблять во времена его пребывания в составе Римской империи, что указывало на жителей империи как на граждан.

См. также 

 Молдавский язык
 Молдавский диалект
 Молдавская Википедия

Источники  

 1. (in Romanian) Declaration of Independence of the Republic of Moldova
 2. «Declaration of Independence of the Republic of Moldova». Moldova Foundation. Archived from the original on 2013-08-30.
 3. «Constitution of the Republic of Moldova. Article 13, Chapter 1». 1994-06-29. The official language of the Republic of Moldova is Moldovan, written in Latin script.
 4. Decizia Curtii Constitutionale nr.10/25.07.2013 (in Romanian)
 5. «L E G E privind aprobarea Conceptiei politicii nationale de stat a Republicii Moldova» [Law on the Concept of National Policy of the Republic of Moldova]. Departamentul Relatii Interetnice. Archived from the original on 2010-01-24.
 6. Raisa Lozinschi. «SRL „Moldovanul“» (in Romanian). Jurnal de Chișinău. Archived from the original on 2008-08-22. Retrieved 2008-11-20. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Paladi, președintele Asociației Istoricilor din R. Moldova: «Noi întotdeauna am susținut comunitatea de neam și ne-am considerat români ca origine, etnie, limbă.»
 7. «Primul manifest științific împotriva conceptului de limbă moldovenească» (in Romanian). Observator de Bacău. 2008-03-05. Retrieved 2008-11-20.
 8. Alina Olteanu (2007-11-22). «Academia Română combate „limba moldovenească“» (in Romanian). Ziua. Archived from the original on 2007-11-24. Retrieved 2008-11-20.
 9. Eugenia Bojoga (2006). «Limbă „moldovenească“ și integrare europeană?» (in Romanian). Chișinău: Contrafort. Archived from the original on 2008-07-10. Retrieved 2008-11-20.
 10. «Rezoluție a lingviștilor privind folosirea inadecvată a sintagmei: „limba moldovenească“» (in Romanian). Gândul. 2007-11-01. Retrieved 2008-11-20.
 11. Michael Wines (2002-02-25). «History Course Ignites a Volatile Tug of War in Moldova». The New York Times. Retrieved 2008-11-19.
 12. «A country-by-country update on constitutional politics in Eastern Europe and the ex-USSR». East European Constitutional review. NYU Law. 2002.

Молдаване